Mahé est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Mahé est un prénom breton, francisation de  et équivalent de Matthieu. Il est fréquemment utilisé aujourd'hui sous la forme féminine Mahée.

Mahé est un prénom notamment porté par :
 Mahé Drysdale (1978-), rameur néo-zélandais ;
 Mahée Paiement (1976-), animatrice et actrice québécoise.

Patronyme 

 Alain Mahé (1946-), copilote de rallye automobile français ;
 
 Anna Mahé (1882-1960), militante politique française ;
 Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais (1699-1753), amiral et explorateur français ayant notamment agi en Inde et à l'île Maurice.
 Camille Mahé (1907-1999), commandant de marine, commandant du France ;
 François Mahé (1930-2015), coureur cycliste français ;
 Gildas Mahé (1975-), navigateur et skipper français ;
 Jacques-Louis Mahé (1912-1992), espérantiste français ;
 Jean Mahé (1917-1946), officier des Forces aériennes françaises libres ;
 Jean Mahé (), évêque de Dol ;
 Jean-Pierre Mahé (1944-), orientaliste français ;
 Joseph Mahé (1760-1831), prêtre français, premier collecteur de musique bretonne ;
 Kentin Mahé (1991-), joueur de handball français ;
 Marguerite-Hélène Mahé (1903-1996), femme de lettres française ;
 Norbert Mahé, pilote automobile de course français ;
 Pascal Mahé (1963-), joueur de handball français ;
 Patrick Mahé (1947-), journaliste et écrivain français ;
 Pierre Mahé (1833-1913), philatéliste français ;
 Serge Mahé (1931-2012), militant ouvrier français ;
 Stéphane Mahé (1968-), footballeur français.

Toponymes

Mahé, un district d'Inde.

Mahébourg, une ville de l'île Maurice.

Mahé, principale île des Seychelles.

Notes et références 

Patronyme breton